Molekulska formula -{C6H8O}- se može odnositi na:

 2,5-Dimetilfuran
 Cikloheksenon